А́ркрайт () — английская фамилия. Известные носители:

 Аркрайт, Ричард (1732—1792) — английский текстильный промышленник, изобретатель, владелец многочисленных патентов в области прядения.
 Аркрайт, Ричард младший (1755—1843) — английский шериф; сын Ричарда Аркрайта.

Примечания